RGH ist eine Abkürzung und steht für:

 Rudergesellschaft Heidelberg, siehe RG Heidelberg
 Ratsgymnasium Hannover, siehe Kaiser-Wilhelm- und Ratsgymnasium Hannover
 Ravensberger Gymnasium Herford
 Reinhart-Gymnasium Hof
 den IATA-Code des Flughafens Balurghat, Indien
 den UN/LOCODE für Roigheim

RGH